Bujoru ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bujoru (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

 Bujoru (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Bujoru (Călmățuiu), Dorf im Kreis Teleorman